Сафиуллин (Сафиулин; ) — татарская фамилия. Известные носители:
 Сафиулин, Анатолий Александрович (род. 1944) — певец, народный артист России (1998).
 Сафиуллин, Анвар Шакирзянович (1927—2020) — заслуженный нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Сафиуллин, Ахмадзаки (1896—1995) — татарский богослов.
 Сафиуллин, Ганий Бекинович (1905—1973) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Сафиуллин, Гиндулла Гизатуллович (1933—2016) — тракторист, механик бригады, Герой Социалистического Труда.
 Сафиуллин, Закир Наильевич (род. 1986) — казахстанский боксёр.
 Сафиуллин, Ильгизар Ильгизович (род. 1992) — российский легкоатлет.
 Сафиуллин, Марат Рашитович (род. 1970) — российский государственный деятель, экономист.
 Сафиуллин, Марс Галимович (1952—2019) — советский и российский актёр.
 Сафиуллин, Равиль Сафович (род. 1955) — украинский политик и спортивный функционер.
 Сафиуллин, Рашит Талгатович (род. 1949) — советский и российский художник.
 Сафиуллин, Рифат Маратович (род. 1991) — российский лыжник.
 Сафиуллин, Роман Ришатович (род. 1997) — российский теннисист.
 Сафиуллин, Фандас Шакирович (1936—2021) — политический деятель.
 Сафиуллин, Халяф Гатеевич (1921—1965) — танцовщик, балетмейстер, педагог.

